Московский городской листок — первая московская ежедневная газета, выходившая в 1847 году. 

Редактор-издатель В. Н. Драшусов. 

В газете дебютировал А. Н. Островский. В числе сотрудничавших с ней были: М. Н. Загоскин, С. П. Шевырёв, А. Ф. Вельтман, Ф. Н. Глинка, С. Соловьев, Т. Н. Грановский, Н. Берг, М. А. Дмитриев, Кетчер, Н. И. Билевич и др.

Примечания

Литература 
 
 Хронологическая роспись содержания газеты «Московский городской листок» (1847) // Новое литературное обозрение. — № 152. — апрель 2018.

Газеты на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1847 году